Voici la liste non exhaustive des  joueurs ayant porté un jour le maillot du  Football Club de Metz.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Hakim qedira 1980

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Lien externe
 Site Joueurs du FC Metz



Metz
Footballeurs